Stati Uniti d'America
 Fincastle – città  della Contea di Jefferson, Kentucky
 Fincastle – capoluogo della Contea di Botetourt, Virginia